Ex ante est une locution latine signifiant « au préalable ». 

 Dans la finance, l'expression concerne la prévision et les estimations de retours sur investissements.
 Dans le domaine du recrutement, l'expression concerne la prévision et les estimations des ressources humaines nécessaires à la réalisation d'un projet d'envergure.
 Dans le domaine de l'environnement on peut parler de mesures compensatoires ex ante

Elle s'oppose à la locution ex post signifiant « après les faits ».

Notes et références 

Locution ou expression latine
Processus stochastique